

Persone 
 Claudio Pasqualin – procuratore sportivo italiano
 Giulia Pasqualin – cestista italiana
 Valentino Pasqualin – politico italiano

Altro 
 Pasqualin – alterato tipicamente veneto del nome di persona Pasquale
 Pasqualin – cognome italiano accentrato in Veneto